L'Intouchable, film français réalisé par Benoît Jacquot, sorti en 2006 ;
 L'Intouchable, documentaire britannique réalisé par Ursula Macfarlane sur l'affaire Harvey Weinstein, sorti en 2019.

Voir aussi